Footwork (muziekstijl), een muziekstijl die in de vroege jaren 1990 ontstond in Chicago
 Footwork (formule 3000-raceteam), een Formule 3000-raceteam

Zie ook 
 Arrows, een Formule 1-raceteam dat van 1991 tot 1996 de naam Footwork gebruikte